Liang är en kinesisk stavelse som bland annat kan syfta på:

Liang (namn) – ett av Kinas vanligaste efternamn
Liang (stat) – en kinesisk stat under Vår- och höstperioden (771-475 f.Kr.);
Liangdynastin – en kortvarig sydlig kinesisk dynasti (502-557) under De sydliga och nordliga dynastierna.
 Kecamatan Liang – distrikt, Sulawesi Tengah, Indonesien, 

WP:Projekt Kina